Латвия — государство с полиэтническим составом населения. Латыши составляют 62,74 % населения по данным переписи населения Латвии 2021 года. Несмотря на социальные, экономические и политические изменения со времён СССР, по состоянию на 2022 год в Латвии и соседней Эстонии, проживает самое большое, в процентном отношении, русское этническое меньшинство (в Латвии — 24,22 %, в Эстонии — 23,67 % от всего населения), среди всех стран мира.

Народы Латвии 1935—2021

Представительство во власти
Согласно исследованию центра «Провидус», около 12 % опрошенных работников государственных и муниципальных учреждений идентифицировали себя как представители национальных меньшинств. Из 100 избранных в 2011 году депутатов Сейма 16 не указали национальности; среди остальных 67 (79,8 %) указали национальность «латыш(-ка)», 13 (15,5 %) — «русский(-ая)».

Перепись населения 2000 года 
Ниже приводятся данные переписи 2000 года с разбивкой по районам.

Источник —

Перепись населения 1989 года

Примечания

Внешние ссылки
Этнические процессы и ЭКЗ Латвии
Этнический состав населения волостей Латвии по переписи 2000 года 

 

Население Латвии